Tolkning eller att tolka kan avse:

Tolkning (semantik) – ett begrepp inom semantiken
Tolkning (översättning) – att översätta muntligt tal till ett annat språk
Tolkning (bogsering) – en eller flera personer på skidor eller cykel dras av ett motorfordon eller djur 
Tolkning (psykoanalys) – begripliggörande av omedvetet problematiskt 
 Tolka (ö) –  en ö i Djibouti

Se även
 Tolk (olika betydelser)